2 miejscowości w Polsce:
 Czechówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Grabowiec
 Czechówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Siepraw

Nieistniejące miejscowości w Polsce:
 Czechówka Dolna – jurydyka Lublina, od 1916 w granicach miasta Lublina (Czechów (Lublin))
 Czechówka Górna – wieś, od 1959 w granicach miasta Lublina (Czechów (Lublin))

1 rzeka w Polsce:
 Czechówka

Zobacz też: Czechowo